Bernard Dufau (1946-), industriel français ;
 Claude Dufau (1946-2021), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Clémentine-Hélène Dufau (1869-1937), peintre française ;
 Fortuné Dufau (1770-1821), peintre français néoclassique ;
 Gérard Dufau (1924-2002), joueur et entraîneur français de rugby à XV ;
 Jean-Louis Dufau (1785-1859), magistrat et homme politique français ;
 Jean-Pierre Dufau (né en 1943), homme politique français ;
 Jenny Dufau (1878-1924), artiste lyrique française ;
 Julien Dufau (1782-1859), médecin français ;
 Julien Dufau (1888-1916), joueur français de rugby à XV ;
 Paul Dufau (1898-1982), peintre, graveur, dessinateur et aquafortiste français ;
 Pierre Dufau (1908-1985), architecte et urbaniste français ;
 Pierre-Armand Dufau (1795-1877), journaliste français ;
 Sophie Dufau (1960-), journaliste française ;
 Thomas Dufau (né en 1991), matador français.

Nom composé
 Armand de Dufau de Maluquer (1861-1941), avocat français.

Homonymie de patronyme